Otero County  ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Otero County (Colorado)
 Otero County (New Mexico)